Lohengrin steht für:

 Lohengrin, Oper (1850) von Richard Wagner 
 Lohengrin (Epos), spätmittelalterliches Vers-Epos (entstanden Ende 13. Jh.)
 Lohengrin (Nestroy), Opernparodie (1859) von Johann Nestroy
 Lohengrin (Sagengestalt), Gralsritter und literarische Figur
 Lohengrin (Schokolade), ein norwegischer Schokoriegel
 (9505) Lohengrin, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Lohengrin (Schiff), deutscher Raddampfer (1890)

Siehe auch:
 Der Schwanritter
 Schwanenrittersage